Brunnenstraße steht für:

 Brunnenstraße (Bad Münstereifel), siehe Liste der Baudenkmäler in Bad Münstereifel
 Brunnenstraße (Bad Schwalbach), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Bad Schwalbach
 Brunnenstraße (Berlin)
 Brunnenstraße (Ediger-Eller), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Ediger-Eller
 Brunnenstraße (Gunzenhausen), siehe Liste der Baudenkmäler in Gunzenhausen
 Brunnenstraße (Heringsdorf), siehe Liste der Baudenkmale in Heringsdorf
 Brunnenstraße (Herne)
 Brunnenstraße (Hamburg), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Ottensen (Süd)
 Brunnenstraße (Jülich)
 Brunnenstraße (Landsberg, Saalekreis), siehe Liste der Kulturdenkmale in Landsberg (Saalekreis)
 Brunnenstraße (Sankt Aldegund), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Sankt Aldegund

Siehe auch: